Distretto di Ghaziabad – distretto dell'Afghanistan
Distretto di Ghaziabad – distretto dell'India